Asclepio – personaggio della mitologia greca
Asclepius – trattato appartenente alla letteratura ermetica del II o III secolo d.C.
4581 Asclepius – asteroide